Acer campestre 'Elsrijk é uma espécie de árvore do gênero Acer, pertencente à família Aceraceae.

Referências

Ligações externas 
 Catalogue of Life
 Henriette's Herbal Homepage
 Daves Garden

campestre